G60 peut faire référence à :
 Ginetta G60-LT-P1, une voiture de course britannique ;
 Moteur Volkswagen G60, moteurs à essence quatre cylindres en ligne automobile ;
 Neuropathie héréditaire et idiopathique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres